Wine est le nom en anglais du vin, une boisson alcoolisée.

Wine peut également se référer à :

Divertissement 
 , un court métrage de comédie mettant en vedette Fatty Arbuckle ;
 Wine, un film de comédie dramatique américain réalisé par Louis J. Gasnier en 1924 ;
 , un film de 2013 en malayalam d'enquête réalisé par Salam Bappu ;
 , une station de radio aux États-Unis la ville de Danbury, dans le Connecticut.

Personnes 
Wine or Wines est aussi un patronyme. Plusieurs personnes notables portent ce nom dont :

  (1938-), joueur de baseball américain, entraîneur et directeur ; père de Robbie
  (1994-), joueur de football australien
  (1962-), joueur de baseball américain et entraîneur ; fils de Bobby
 Sherwin Wine (1928–2007), un rabbin américain
  (1947-), auteur-compositeur américain

Voir aussi 
 Wine (mort avant 672), un évêque anglais

Technologie 
 LG Wine Smart, un téléphone Android à clapet
 Wine, un programme qui permet d'exécuter des applications Microsoft Windows sur les systèmes de type Unix

Autres 
 Vanilla Wine et Super Wine, deux variétés de biscuits shortbread communs en Nouvelle-Zélande

Source de la traduction 

Homonymie